Села:
 Нападівка — Вінницька область, Калинівський район
 Нападівка — Вінницька область, Липовецький район
 Нападівка — Тернопільська область, Кременецький район, колишній (до 2020 року) Лановецький район
 Нападівка — Хмельницька область, Старокостянтинівський район

Посилання